Okręty US Navy o nazwie USS  "Stringham":
Pierwszy "Stringham" (TB-19) był torpedowcem zwodowanym w 1899 i sprzedanym w 1923.
Drugi "Stringham" (DD-83) był niszczycielem typu Wickes, który służył w latach 1918 - 1945.
Stringham